Аливердиев — дагестанская фамилия. Известные носители:

 Аливердиев, Абдулхак Абутрабович (1910—1992) — советский учёный, доктор ветеринарных наук, профессор.
 Аливердиев, Агаверди Абутрабович (1918—1995) — советский машиностроитель, лауреат Государственной премия СССР.
 Аливердиев, Агалар Абутрабович (1927—2021) – советский учёный, первый доктор биологических наук Дагестана, профессор, Заслуженный деятель науки ДАССР (1992), Заслуженный работник высшей школы России (1999), работавший в Дагестанском государственном университете с 1955 года.
 Аливердиев, Али Абутрабович (1925—2021) — советский юрист и государственный деятель, участник разработки проекта Конституции СССР 1977 года, председатель Верховного Суда Дагестанской АССР (1962—1970), заслуженный юрист РСФСР.